Абаси:

 Абаси — название одного из курдских родов, принадлежащих племени Ашити, проживающего в основном в Западном Курдистане.
 Абаси, Тосин (род. 1983) — американский гитарист-виртуоз, основатель и лидер группы Animals as Leaders.

См. также 
 Аббаси — мелкая серебряная монета, введённая при шахе Аббасе I.